

Localidades 

 Crescent City, 
 Crescent City, 
 Crescent City, 

Desambiguações de topônimos